

Geografia 
 Teotônio Vilela – comune nello Stato dell'Alagoas, Brasile

Persone 
 Avelar Brandão Vilela – cardinale e arcivescovo cattolico brasiliano, arcivescovo di São Salvador da Bahia e primate del Brasile
 João Vilela – calciatore portoghese
 Leandro Vilela – calciatore brasiliano
 Luiz Mancilha Vilela – arcivescovo cattolico brasiliano
 Ricardo Vilela – ciclista su strada portoghese